Pont-à-Mousson (plaats), een stad in de Franse regio Lorraine
Kanton Pont-à-Mousson, het kanton waarvan deze stad de hoofdplaats is.
Pont-à-Mousson (bedrijf), een in bovengenoemde stad gevestigd metallurgisch bedrijf.